Список эпизодов американского телесериала «Нация Z», сочетающего в себе тему зомби-апокалипсиса, дорожных приключений и фронтирную романтику дикого Запада.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
|-
 |style="background: #222835;"|
 |1
 |13
 |12 сентября 2014
 |style="padding: 0 8px;"| 5 декабря 2014
|-
 |style="background: #FCC417;"|
 |2
 |15
 |11 сентября 2015
 |18 декабря 2015
|-
 |style="background: #0B4DB6;"|
 |3
 |15
 |16 сентября 2016
 |16 декабря 2016
|-
 |style="background: #8A4500;"|
 |4
 |13
 |29 сентября 2017
 |15 декабря 2017
|-
 |style="background: #D4C2A1;"|
 |5
 |13
 |
 |28 декабря 2018
|}

Список серий

Сезон 1 (2014)

Сезон 2 (2015)

Сезон 3 (2016)

Сезон 4 (2017)

Сезон 5 (2018)

Рейтинг

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Нация Z